

Персоналії 
 Вільям Моффат (1869–1933) - контр-адмірала, США, піонер морської авіації
 Джон Моффат (1919—2016) — пілот Королівського військово-морського флоту Великої Британії.
 Клан Моффат — один з давніх кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.
 Кріс Моффат (1979) — канадський саночник, який виступає в санному спорті.
 Майк Моффат (1982) — канадський саночник, який виступає в санному спорті.
 Роберт Моффат (1795—1883) — шотландський місіонер-конгрегаціоналіст і перекладач Біблії, який проповідував в південній Африці.
 Стівен Моффат (1961) — шотландський телевізійний сценарист, режисер та продюсер.

Топоніми 
 Моффат — гора (2638 м), вершина в Південних Альпах, на Південному острові, в Новій Зеландії.
 Моффат — містечко в окрузі Савоч, штату Колорадо, США.
 Моффат — округ (графство) у штаті Колорадо, США.

Інше 
 Реакція Прітцнера — Моффата — іменна реакція в органічній хімії.